James Beaton (1473-1539) – vescovo cattolico scozzese
James Beaton (1517-1603) – vescovo cattolico scozzese